Василий Иванович Ма́слов ( — ) — адъютант третьего танкового батальона 79-й танковой бригады (19-й танковый корпус, 6-я гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт) лейтенант, Герой Советского Союза.

Биография 
Василий Иванович Маслов родился в  году в деревне Анновка Зилаирского района Башкирской АССР.

Русский. Образование среднее. Член ВКП(б) с 1944 года. До войны работал в колхозе.

В августе 1942 года призван в Красную Армию Зилаирским РВК. В 1943 году Василий Иванович окончил танковое училище.

Участник Великой Отечественной войны с 1943 года. Адъютант 3-го танкового батальона 79-й танковой бригады (19-й танковый корпус, 6-я гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт) лейтенант В. И. Маслов отличился в боях на территории Латвийской ССР.

 года танк Маслова был подбит, сам он пал смертью храбрых. Похоронен в посёлке Вайнёде (Лиепайский район, Латвия).

Подвиг 
«Адъютант старший 3-го танкового батальона 79-й танковой бригады (19-й танковый корпус, 6-я гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт) лейтенант Василий Маслов отличился в бою 8 октября 1944 года у железнодорожной станции „Элкуземе“ (Лиепайский район, Латвия).

Возглавляемая им разведка батальона отрезала путь отхода вражеской автоколонне и уничтожила два танка, штурмовое орудие, шестьдесят пять машин с боеприпасами, восемь бронетранспортёров и большое количество солдат и офицеров противника. Ворвавшись на территорию железнодорожной станции, батальонная разведка захватила эшелон с боеприпасами. Танк лейтенанта Маслова был подбит, а он сам — дважды ранен. Но отважный советский офицер сражался до последнего, и пал смертью храбрых в этом бою…».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками лейтенанту Маслову Василию Ивановичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (24.03.1945).
 Орден Ленина (24.03.1945).
 Орден Красного Знамени (03.10.1944).
 Орден Отечественной войны I степени (22.12.1943).
 Орден Красной Звезды (24.04.1944).

Примечания

Литература 
 Несокрушимые. — Уфа, 1985.
 Славные сыны Башкирии. — Уфа.
 Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М. А. Ильгамов т. 4. Л-О. — уфа: Башкирская энциклопедия, 2008. — 672 с. — ISBN 978-5-88185-068-5.

Ссылки 
 
 Республиканский музей Боевой Славы: Маслов Василий Иванович.

Танкисты Великой Отечественной войны
Похороненные в Вайнёде